Cywilizacja aborcji – polski film dokumentalny z 2003 w reżyserii Grzegorza Górnego, poświęcony tematowi aborcji.

W filmie występują bohaterowie z USA, Niemiec, Austrii, Włoch, Serbii, Węgier, Albanii, Kenii, Ghany i Polski, m.in. ginekolog dr Stojan Adasevic z Belgradu, który wykonał osobiście ok. 55 tys. aborcji czy o. Phillip Reilly, inicjator krucjaty modlitewnej w intencji dzieci nienarodzonych w USA. Film pokazuje, jak wielką rolę osoby pro-life przypisują modlitwie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Filmweb.pl

Polskie filmy dokumentalne
Polskie filmy z 2003 roku